Дискография украинской певицы Джамалы включает в себя четыре студийных альбома, два мини-альбома, один концертный альбом, девятнадцать синглов, тринадцать музыкальных видео и три саундтрека.

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Мини-альбомы

Синглы

Музыкальные видео

Саундтреки

Примечания 

Джамала
Джамала
Джамала